Dorval ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Dorval (1963–2021), kanadischer Schauspieler
 Anne Dorval (* 1960), kanadische Theater- und Filmschauspielerin und Synchronsprecherin
 François Dorval-Langlois de Fancan (1576–1628), französischer Geheimagent Kardinal Richelieus

Dorval ist der Name von:

 Dorval (Québec), eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 L’Île-Dorval, eine Insel und Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec